Dia (fotografie), een afbeelding die licht doorlaat, zodat een projectie van het beeld kan worden gemaakt
Diapositief (druktechniek), een drukprocedé waarin (witte) letters worden uitgespaard op een gekleurde achtergrond